Doncaster kan syfta på följande platser:

Australien 

 Doncaster (del av en befolkad plats), Victoria, Manningham,

Kanada 

 Doncaster (reservat), Québec,

Storbritannien 

 Doncaster, distriktshuvudort, South Yorkshire, England, 
 Metropolitan Borough of Doncaster, distrikt, South Yorkshire, England, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar